Bellmer steht für:
 Bellmer (Unternehmen), einen deutschen Papiermaschinenhersteller

Bellmer ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Bellmer (1902–1975), deutscher Fotograf, Bildhauer, Maler und Autor
 Herbert Bellmer (1895–1950), deutscher Pädagoge und Schriftsteller
 Margarete Bellmer (1930–2018), deutsche Aktivistin

Siehe auch:
 Belmer